Apodasmia kan syfta på:

 Apodasmia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Apodasmia (växter) – ett släkte av växter